Die Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Lot in der Region Okzitanien. Sie wurde am 18. Oktober 2016 gegründet und umfasst 77 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Souillac.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen 
 Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (vor 2017) und 
 Communauté de communes Cère et Dordogne.
Außerdem schloss sich die Gemeinde Sousceyrac-en-Quercy dem Verband an. Trotz der Namensgleichheit mit einer der Vorgängerorganisationen handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Cressensac und Sarrazac in die Commune nouvelle Cressensac-Sarrazac auf und die ehemaligen Gemeinden Les Quatre-Routes-du-Lot und Cazillac ´gingen in die Commune nouvelle Le Vignon-en-Quercy auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 77.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Causses et Vallee de la Dordogne
Gegründet 2016